Ток може да се отнася за:
 Електрически ток
 Течение, поток
 Удължена част на обувка под петата